Sergej Rachmaninov compose due lavori intitolati Morceaux de salon:

Morceaux de salon, Op. 6 per violino e pianoforte
Morceaux de salon, Op. 10 per pianoforte